Schulthes ist der Familienname folgender Personen:

 Inga Schulthes, Geburtsname von Inga Markovits (* 1937), US-amerikanische Rechtswissenschaftlerin
 Martin Volkmar Schulthes (1629–1705), Hohenlohescher Rat und Kanzler
 Wilhelm August Ferdinand Schulthes (1816–1879), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Schultes
 Schultheiß (Begriffsklärung)
 Schulthess
 Schultheß